Barreira kan syfta på:

Brasilien 

 Arandu (ort), São Paulo, 
 Barreira (kommun), Ceará,